L'affaire d'espionnage au sein de l'OTAN au profit de la Russie date de 2020.

Accusation 
Un officier supérieur aurait livré des informations. Âgé d'une cinquantaine d’année, il serait russophone et travaillait auparavant au siège de l'OTAN à Naples. 

Il a été mis en examen pour "intelligence avec une puissance étrangère portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation", "livraison d’informations à une puissance étrangère", "collecte d’informations portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation en vue de les livrer à une puissance étrangère" et "compromission du secret de la défense nationale par une personne dépositaire de ce secret".

Notes et références 

Affaire d'espionnage